Степа́н Проце́нко:
 Проценко, Степан Максимович (в монашестве Стефан; 1889—1960) — епископ Русской православной церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский.
 Проценко, Степан Федосеевич (1900—1943) — Герой Советского Союза.